Pollentia (lat.: „Macht, Herrschaft“) ist der Name verschiedener antiker Städte im Römischen Reich:

 Pollentia, Provinz Liguria, heute der Ort Pollenzo, Italien
 Pollentia, heute die Gemeinde Pollenza, Provinz Macerata, Marche, Italien
 Pollentia, Provinz Hispania, heute die Ausgrabungsstätte Pol·lèntia, Mallorca, Spanien

Siehe auch:

 Pollença, Mallorca, Spanien